Alsodux kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alsodux (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Alsodux (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar